Baudry ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Baudry, französischer Regisseur und Drehbuchautor
 Étienne Baudry (* 1940), französischer Abt
 Frédéric Baudry (1818–1885), französischer Philologe und Bibliothekar
 Marvin Baudry (* 1990), Fußballspieler der Republik Kongo
 Noël Baudry (1914–2000), französischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Baudry (* 1946), französischer Raumfahrer
 Paul Baudry (1828–1886), französischer Maler

Siehe auch:
 Baudri
 Beaudry
 Bodry